Il singolare del Newsweek Champions Cup and the Virginia Slims of Indian Wells 1990 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1990.

Manuela Maleeva Fragniere era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Martina Navrátilová ha battuto in finale 6–2, 5–7, 6–1 Helena Suková.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Newsweek Champions Cup and the Virginia Slims of Indian Wells 1990